Amerikai Egyesült Államok
 Headquarters (Idaho)
 Headquarters (Kentucky)
 Headquarters (Nebraska)
 Headquarters (New Jersey)
 Headquarters (Washington)

Zene
 Headquarters, Monkey House-album
 Headquarters, The Monkees-album